Змагання із могулу серед жінок у програмі Зимових Олімпійських ігор 2018 пройшли 9 і 11 лютого сніговому парку «Фенікс», Пхьончхан.

Призери

Розклад 
Місцевий час (UTC+9)

Результати

Кваліфікація

Кваліфікація 1 
У першій кваліфікації беруть участь 30 спортсменок, з яких 10 найкращих потрапляють у фінал 1, а 20 інших у кваліфікацію 2.

Кваліфікація 2 
 Q — Кваліфікувались у наступне коло

Фінал

Фінал 1 
З першого фінального кола 12 найкращих спортсменок виходять у друге.

 Q — Кваліфікувались у наступне коло

Фінал 2 
З другого фінального кола 6 найкращих спортсменок виходять у третє.

 Q — Кваліфікувались у наступне коло

Фінал 3 
У третьому фінальному колі визначається переможниця.

Посилання

Джерела 
 Фристайл  на офіційному сайті зимових Олімпійських ігор 
 Олімпійський турнір на офіційному сайті міжнародної федерації лижних видів спорту (FIS)